Lipsky oder Lipský ist der Familienname folgender Personen:

 Eleazar Lipsky (1911–1993), US-amerikanischer Jurist, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Ján Lipský (1766–1826), slowakischer Kartograf und österreichischer Offizier
 John Lipsky (* 1947), US-amerikanischer Ökonom
 Lubomír Lipský (1923–2015), tschechischer Schauspieler und Komiker
 Oldřich Lipský (1924–1986), tschechischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Scott Lipsky (* 1981), US-amerikanischer Tennisspieler

Lipsky steht für:
 Lipsky, Autorenkürzel von Wladimir Ippolitowitsch Lipski (1863–1937), sowjetischer Botaniker

Siehe auch:
 Lipski